Christian "Cisse" Samuelsson är en tidigare fotbollsspelare och tränare, samt nuvarande sportchef i Bodens BK, Bodens kommun, Norrbotten.

Samuelsson var assisterande tränare åt Lars "Brolla" Svensson 2005-2006, samt delad huvudtränare tillsammans med Per Gidlund. Därefter tränade han division 3-laget Sävast AIK. Mellan 2009 och 2011 var han ensam huvudtränare för den dåvarande division 1-klubben. 2012 återvände han till klubben som sportchef.

Samuelsson debuterade som tränare i laget Brännbergs IF där han tidigare spelade och var känd för sitt heta temperament på planen, vilket också ledde till rekordmånga gula och röda kort.

Svenska fotbollstränare
Tränare i Bodens BK
Män
Levande personer
Födelseår saknas